Wingate steht für folgende Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Wingate (Indiana)
 Wingate (Kansas)
 Wingate (Maryland)
 Wingate (Mississippi)
 Wingate (Missouri)
 Wingate (New Mexico)
 Wingate (North Carolina)
 Wingate (Pennsylvania)
 Wingate (Texas)
 Fort Wingate, Raketenstartplatz

im Vereinigten Königreich:
 Wingate (County Durham)

Wingate ist der Familienname folgender Personen:
 Ann Wingate, britische Filmschaffende

 Edmund Wingate (1596–1656), englischer Jurist und Mathematiker
 Harold Wingate (1852–1926), Botaniker
 Joseph F. Wingate (1786–1845), US-amerikanischer Politiker
 Orde Wingate (1903–1944), britischer Generalmajor
 Paine Wingate (1739–1838), US-amerikanischer Politiker
 Reginald Wingate (1861–1953), britischer General
 William Wingate (1939–2012), südafrikanischer Schriftsteller

Wingate steht für:
 WinGate, Gateway-Software
 Wingate (Label), US-amerikanisches Plattenlabel
 Wingate Institut, israelisches Sportinstitut